Guzmán de Rojas puede hacer referencia a:

Cecilio Guzmán de Rojas (1899–1950), pintor boliviano.	  
Iván Guzmán de Rojas (1934-), lingüista boliviano.